Museum voor toegepaste kunst (Praag)
Museum voor toegepaste kunst (Frankfurt)